Роджер Р. Кросс (; род. 19 октября 1966, Кристиана, Ямайка) — американский актёр ямайского происхождения. В возрасте 11 лет он мигрировал вместе с семьей в Ванкувер, Канада. Наиболее известен по ролям в фильмах «Люди Икс 2» (2003), «Хроники Риддика» (2004) и «День, когда Земля остановилась» (2008), а также в телесериалах «24 часа» (2005-2007), «Континуум» (2012-2015), «Штамм» (2014-2015) и Тёмная материя.

Фильмография

Примечания 

Актёры США